Павел Кучера (чеськ. Pavel Ludvík Kučera (30 вересня 1872, Штампах, Чехія — 17 квітня 1928, Прага) — 1901 — доцент, 1906 — професор, 1908 — член-кореспондент Празького лікарського товариства.
 Кучера Михайло Петрович (*22 листопада 1922 року, с. Березівка Наровлянського району Гомельської області — 4 червня 1999 року, м. Київ) — український археолог чеського походження, доктор історичних наук.
 Кучера Август-Йосип (1 березня 1887 — †?) — полковник Армії УНР.
 Їржі Кучера (чеськ. Jiří Kučera, нар. 28 березня 1966, Пльзень) — чеський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Франтішек Кучера (чеськ. František Kučera, нар. 3 лютого 1968, Прага) — колишній чеський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Антонін Кучера (чеськ. Antonín Kučera) — чеський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Лукаш Кучера (чеськ. Lukáš Kucsera, 9 вересня 1991, Опава) — чеський хокеїст, нападник.
 Кучера Оскар Олександрович (нар. 1974) — актор і телеведучий розважальних програм.
 Франц Кучера (Franz Kutschera; 22 лютого 1904, Обервальтерсдорф — 1 лютого 1944, Варшава) — німецький офіцер, бригадефюрер СС і генерал-майор поліції.

Див. також 
 Кучер